Hertha kan syfta på:

 Hertha (namn) – ett namn
 Hertha (roman) – en roman av  Fredrika Bremer från 1856.
 Hertha (tidskrift) – en tidskrift grundad 1914 av Fredrika Bremerförbundet
 Hertha, Svensk-dansk nyårs-gåva – en poetisk kalender av Bernhard Cronholm utgiven 1835 och 1840-42
 135 Hertha – en asteroid
 Hertha BSC Berlin – fotbollsklubb i Berlin Tyskland